Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2012 vond plaats van 23 tot en met 29 september 2012 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 29e editie van de Pan Pacific Open, het vrouwentoernooi als onderdeel van het Tennistoernooi van Tokio 2012. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 20 deel. Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was als derde geplaatst – zij versloeg geplaatste speelsters Caroline Wozniacki (10) en Angelique Kerber (5); daarmee bereikte zij wel de finale, maar zij zag prolongatie van haar titel aan haar neus voorbij gaan. Het zeventiende reekshoofd Nadja Petrova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg Radwańska in de finale – de eindstrijd werd beslist in drie sets: 6–0 1–6 6–3. Petrova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel dit jaar, de twaalfde van haar carrière. De Belgische Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – Van de Amerikaanse titelhoudsters Liezel Huber en Lisa Raymond had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Raymond speelde deze editie samen met Sabine Lisicki – dit team bereikte de halve finale, waar zij werden verslagen door de latere winnaressen. Het eerste reekshoofd, Vania King en Jaroslava Sjvedova, struikelde al in de eerste ronde. Het ongeplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones / Abigail Spears won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke in twee sets: 6–1 6–4. Kops-Jones en Spears wonnen hiermee hun vijfde gezamenlijke titel. Kops-Jones bezit nog twee titels met andere partners; Spears vier.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tokio 2012
Tokio